Тарусово — название населённых пунктов в России:

 Тарусово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Тарусово — деревня в Максатихинском район Тверской области.